Grace Evangelical Lutheran Church ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Grace Evangelical Lutheran Church (Highland Park, Michigan), NRHP-ID: 82002919
 Grace Evangelical Lutheran Church (Minneapolis, Minnesota), NRHP-ID: 96001557